M'rabet ou Mrabet ou Merabet  ou Morabito ou Elmerabet ou Mourabet est un mot venant de l'arabe «  » (homme pieux) qui est utilisé à divers usages :

Patronyme 
 Fadéla M'Rabet, docteure en biologie, une enseignante et une femme de lettres algérienne née en 1935
 Mohammed Mrabet, écrivain et peintre marocain né en 1936
 Haythem Mrabet, footballeur tunisien né en 1980
 Talel Mrabet, nageur tunisien né en 1987
 Taki Mrabet, nageur tunisien né en 1989, frère du précédent

Toponyme 
 Oulad M'Rabet,  commune de la région d'Essaouira au Maroc

Références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme